Lee Kan Chi (Kaulung, 1931–?) hongkongi nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Hongkongi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1960-tól tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 1976-ban  búcsúzott.

Világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Mexikóba a IX., az 1970-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta. Selejtező mérkőzést az AFC/OFC  zónában vezetett.

Olimpia 
Nyugat-Németországban rendezték a XX. tornát – Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon – döntő mérkőzéseit, ahol a FIFA JB bíróként foglalkoztatta.

Merdeka Torna
Malajzia nemzeti évfordulója tiszteletére rendezett tornasorozat.

Források 

Hongkongi labdarúgó-játékvezetők
1931-ben született személyek
Élő személyek